Daniel Deshays, né en 1950, ingénieur du son et professeur des universités français ;
 Jean-Baptiste Deshays de Colleville, 1729-1765, peintre français ;
 Jean-François Deshays, 1753-1836, homme politique français.